Сіверс Густав Іванович (1843—1898) — російський ентомолог.
 Сіверс Еммануїл Карлович (1817—1909) — обер-гофмейстер Найвищого двору і дійсний таємний радник.
 Сіверс Єгор Карлович (1778—1827) — російський генерал-лейтенант епохи наполеонівських воєн.
 Сіверс Іван Христофорович (1774—1843) — російський генерал-лейтенант епохи наполеонівських воєн.
 Йоганн Сіверс (1762—1795) — дослідник природи Сибіру, ботанік, член-кореспондент Імператорської Санкт-Петербурзької академії наук.
 Сіверс Карл Карлович (1772—1856) — російський генерал-лейтенант епохи наполеонівських воєн.
 Сіверс Карл Юхимович (1710—1775) — обер-гофмаршал, генерал-поручик, барон, імперський граф.
 Марія Яківна фон Сіверс (1867—1948) — російсько-німецька теософиня і антропософиня.
 Сіверс Олександр Карлович (1823—1887) — дійсний статський радник, голова ряда губерній Російської імперії.
 Сіверс Петро Іванович (1674—1740) — російський військовий і державний діяч, адмірал.
 Сіверс Рудольф Фердинандович (1892—1918) — радянський військовий діяч, учасник Першої світової і громадянської воєн.
 Сампсон (Сіверс) (1900—1979) — ієросхимонах Російської православної церкви.
 Сіверс Тадей Васильович (1853 — не раніше 1920) — генерал від інфантерії, учасник російсько-турецької війни 1877—1878 років, Першої світової війни.
 Фанні де Сіверс (1920—2011) — естонська мовознавець, літературна дослідниця та есеїстка.
 Сіверс Федір Федорович (1748—1823) — генерал-майор, сенатор, таємний радник, Курляндський цивільний губернатор.
 Аксакова-Сіверс Тетяна Олександрівна (1892—1981) — російська мемуаристка.

Див. також 
 Зіверс